Manten (bier) - biersoort
 Kali Manten - rivier in Indonesië
 Melad Manten - berg in Eritrea